Bisher wurden bei 53 Olympischen Spielen insgesamt 20.272 Medaillen in Sportwettbewerben vergeben. Dabei konnten 156 verschiedene Mannschaften Medaillen erringen. Liechtenstein ist die einzige Mannschaft, die bisher nur im Winter Medaillen erringen konnte. Auszeichnungen bei den Kunstwettbewerben, beim Bergsteigerpreis „Prix olympique d’alpinisme“ und beim Aeronautischen Preis sind hierbei nicht berücksichtigt. Auch die vergebenen Medaillen bei den Olympischen Zwischenspielen 1906 sind nicht mitberücksichtigt, da diese bis heute nicht offiziell vom IOC anerkannt wurden.

Die Liste ist alphabetisch sortiert und kann nach der Anzahl der gewonnenen Gold-, Silber- oder Bronzemedaillen sortiert werden. Berücksichtigt sind die Ergebnisse bis zu den Olympischen Winterspielen 2022 und die Änderungen bezüglich verschiedener Aberkennungen (bis März 2022). Das IOC führt zwar Medaillenspiegel für die einzelnen Spiele, jedoch keinen summierten „ewigen“ Medaillenspiegel.

Bei den Olympischen Spielen 1896 und 1900 wurden noch keine Goldmedaillen vergeben. Die Sieger erhielten eine Silbermedaille, die Zweitplatzierten Bronze. Die Dritten erhielten keine Medaille. In dieser Übersicht werden die Platzierungen gemäß der heutigen Medaillenverteilung berücksichtigt.



Anmerkung zu Deutschland
* Diese Tabelle fasst die von deutschen Mannschaften errungenen Medaillen zusammen, so wie es in Medien und in der Fachliteratur üblich ist. Es finden sich aber auch andere Darstellungsweisen, insbesondere was die Medaillen der DDR-Sportler betrifft. Die deutschen Mannschaften traten an als:

Siehe auch 
 Ewiger Medaillenspiegel der Olympischen Sommerspiele
 Ewiger Medaillenspiegel der Olympischen Winterspiele
 Ewiger Medaillenspiegel der Olympischen Jugendspiele
 Ewiger Medaillenspiegel der Olympischen Jugend-Sommerspiele
 Ewiger Medaillenspiegel der Olympischen Jugend-Winterspiele
 Sieger der Nationenwertung bei Olympischen Spielen
 Liste der erfolgreichsten Sommerolympioniken
 Liste der erfolgreichsten Winterolympioniken
 Liste der aberkannten olympischen Medaillen

Weblinks 
 Statistik des IOC

Einzelnachweise 

Medaillenspiegel der Olympischen Spiele
Olympische Spiele